Gratxovka (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Gratxovka (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Gratxovka (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Gratxovka (Arkadak), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Gratxovka (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia